

Toponyme 

 Nola, un village ;

 NOLA, une abréviation de New-Orleans in Louisiana, la plus grande ville de l'État de Louisiane ;

 Nola, une ville ;

 Nola, une ville ;
 Nola, une commune de la préfecture de la Lobaye ;

Amérique latine
 NOLA, une abréviation de North Of Latin America (en français, le nord de l'Amérique latine).

Musique 

 NOLA, un album du groupe Down.

Patronyme 

 Roberto de Nola, (appelé aussi Mestre Robert), auteur du Livre de cuisine (1525) ;
 Giovanni Domenico da Nola (1510–1592), poète et compositeur italien.

Voir aussi